Muršili ist der Name mehrerer hethitischer Könige:
 Muršili I. 1540–1530 v. Chr.
 Muršili II. 1321–1294 v. Chr.
 Muršili III. (Urḫi-Teššup) 1272–1265 v. Chr.